Thulé est un nom propre peut faire référence à :

Antiquité 
Thulé, île mentionnée par l'explorateur Pythéas au

Toponymie

Groenland 
 Thulé, ancien nom de la ville de Qaanaaq.
 La base aérienne de Thulé, base américaine en Arctique.

Politique 
 La Société Thulé, société secrète allemande des années 1920-1930.

Astronomie 
 (279) Thulé, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Groupe de Thulé, groupe d'astéroïdes de la ceinture principale d'astéroïdes.

Anthropologie 
Thulé, le soleil retrouvé des Hyperboréens, rapport de recherches de l'écrivain-journaliste Jean Mabire.
 Culture de Thulé, culture des peuples ancêtres des Inuits.

Voir aussi